Neponset peut désigner :

 , une communauté non-incorporée du comté de Monterey en Californie.
 Neponset, un village du comté de Bureau dans l'Illinois, aux États-Unis.
 , un district du quartier de Dorchester (Boston) dans le Massachusetts.
 Neponset, un fleuve du Massachusetts, au nord-est des États-Unis.

Voir aussi 
 Neponset Township, un township du comté de Bureau dans l'Illinois.